Макаровичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Макаровичи — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Макаровичи — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Макаровичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.